В парному жіночому розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Гана Мандлікова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару 6–3, 6–7, 6–3 Розалін Феербенк і Гретхен Магерс.

Сіяні пари 
 Яна Новотна /  Гелена Сукова (півфінал)
 Лорі Макніл /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)
 Дженні Бірн /  Робін Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells